Clauberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Clauberg (1622–1665), deutscher Theologe und Philosoph
 Claus Clauberg (1890–1963), deutscher Musiker, Musikpädagoge und Komponist
 Karl Wilhelm Clauberg (1893–1985), deutscher Hygieniker, Bakteriologe und Hochschullehrer
 Carl Clauberg (1898–1957), deutscher Gynäkologie und SS-Arzt

Siehe auch:
 Glauberg (Begriffsklärung)